41-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус»
28 января 1984 года

Лучший фильм (драма): 
«Язык нежности»

Лучший фильм (комедия или мюзикл): 
«Йентл»

Лучший драматический сериал: 
«Династия»

Лучший сериал (комедия или мюзикл): 
«Слава»

Лучший мини-сериал или фильм на ТВ: 
«Поющие в терновнике»

< 40-я Церемонии вручения 42-я >

41-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кино и телевидения за 1983 год состоялась 28 января 1984 года в Beverly Hilton Hotel (Лос-Анджелес, Калифорния, США). Номинанты были объявлены 9 января 1984 года.

Список лауреатов и номинантов

Игровое кино 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="280px"|Категории
! colspan=2|Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм (драма)
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Язык нежности / Terms of Endearment (Джеймс Л. Брукс)
|-
|colspan=2|• Рубен, Рубен / Reuben, Reuben (Джулиус Джей Эпстейн)
|-
|colspan=2|• Парни что надо / The Right Stuff (Роберт Чартофф)
|-
|colspan=2|• Силквуд / Silkwood (Майкл Хаусман)
|-
|colspan=2|• Нежное милосердие / Tender Mercies (Филип Хобел)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм (комедия или мюзикл)
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Йентл / Yentl
|-
|colspan=2|• Танец-вспышка / Flashdance
|-
|colspan=2|• Зелиг / Zelig
|-
|colspan=2|• Поменяться местами / Trading Places
|-
|colspan=2|• Большое разочарование / The Big Chill
|-
| rowspan=6|<center>Лучшая режиссура
| rowspan=6 align="center" width="95px"|
|style="background:#EEDD82"|• Барбра Стрейзанд за фильм «Йентл»
|-
|• Брюс Бересфорд — «Нежное милосердие»
|-
|• Ингмар Бергман — «Фанни и Александр»
|-
|• Джеймс Л. Брукс — «Язык нежности»
|-
|• Майк Николс — «Силквуд»
|-
|• Питер Йетс — «Костюмер»
|-
| rowspan=7|<center>Лучший актёр в драматическом фильме
| rowspan=7 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Роберт Дюваль — «Нежное милосердие» (за роль Мака Следжа)
|-
|style="background:#EEDD82"|• Том Кортни — «Костюмер» (за роль Нормана)
|-
|• Том Конти — «Рубен, Рубен» (за роль Гоуэна МакГлэнда)
|-
|• Ричард Фарнсуорт — «Серый Лис» (англ.) (за роль Билла Майнера / Джорджа Эдвардса)
|-
|• Альберт Финни — «Костюмер» (за роль «Сэра»)
|-
|• Аль Пачино — «Лицо со шрамом» (за роль Тони Монтаны)
|-
|• Эрик Робертс — «Звезда-80» (за роль Пола Снайдера)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса в драматическом фильме
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Ширли Маклейн — «Язык нежности» (за роль Авроры Гринуэй)
|-
|• Джейн Александер — «Завещание» (англ.) (за роль Кэрол Уэтерли)
|-
|• Бонни Беделиа — «Сердце, как колесо» (англ.) (за роль Ширли Мальдоуни)
|-
|• Мерил Стрип — «Силквуд» (за роль Карен Силквуд)
|-
|• Дебра Уингер — «Язык нежности» (за роль Эммы Гринуэй Хортон)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр в комедии или мюзикле
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Майкл Кейн — «Воспитание Риты» (за роль Фрэнка Брайанта)
|-
|• Вуди Аллен — «Зелиг» (за роль Леонарда Зелига)
|-
|• Том Круз — «Рискованный бизнес» (за роль Джоэла Гудсена)
|-
|• Эдди Мёрфи — «Поменяться местами» (за роль Билли Рея Валентайна)
|-
|• Мэнди Патинкин — «Йентл» (за роль Авигдора)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса в комедии или мюзикле
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джули Уолтерс — «Воспитание Риты» (за роль Сьюзен «Риты» Уайт)
|-
|• Энн Бэнкрофт — «Быть или не быть» (за роль Анны Бронски)
|-
|• Дженнифер Билз — «Танец-вспышка» (за роль Александры «Алекс» Оуэнс)
|-
|• Линда Ронстадт — «Пираты Пензанса» (англ.) (за роль Мейбл)
|-
|• Барбра Стрейзанд — «Йентл» (за роль Йентл Мендель)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джек Николсон — «Язык нежности» (за роль Гарретта Бридлава)
|-
|• Стивен Бауэр — «Лицо со шрамом» (за роль Маноло «Манни» Риберы)
|-
|• Чарльз Дёрнинг — «Быть или не быть» (за роль полковника Эрхардта)
|-
|• Джин Хэкмен — «Под огнём» (за роль Алекса Грэйзера)
|-
|• Курт Рассел — «Силквуд» (за роль Дрю Стивена)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Шер — «Силквуд» (за роль Долли Пелликер)
|-
|• Барбара Каррера — Никогда не говори «никогда» (за роль Фатимы Блаш)
|-
|• Тесс Харпер — «Нежное милосердие» (за роль Розы Ли)
|-
|• Линда Хант — «Год опасной жизни» (за роль Билли Квана)
|-
|• Йоанна Пакула — «Парк Горького» (за роль Ирины Азановой)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший сценарий
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джеймс Л. Брукс — «Язык нежности»
|-
|• Барбара Бенедек, (Лоуренс Кэздан) — «Большое разочарование»
|-
|• Джулиус Джей Эпстейн — «Рубен, Рубен»
|-
|• Рональд Харвуд — «Костюмер»
|-
|• Уилли Расселл — «Воспитание Риты»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая музыка к фильму
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джорджо Мородер — «Танец-вспышка»
|-
|• Алан Бергман, (Мишель Легран, Мэрилин Бергман) — «Йентл»
|-
|• Стюарт Коупленд — «Бойцовая рыбка»
|-
|• Джерри Голдсмит — «Под огнём»
|-
|• Джорджо Мородер — «Лицо со шрамом» (саундтрек)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая песня
| colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Flashdance… What a Feeling — «Танец-вспышка» — музыка: Джорджо Мородер, слова: Кит Форси и Айрин Кара
|-
|colspan=2|• Far from Over — «Остаться в живых» — музыка и слова: Винс ДиКола и Фрэнк Сталлоне
|-
|colspan=2|• Maniac — «Танец-вспышка» — музыка и слова: Майкл Сембелло и Деннис Маткоски
|-
|colspan=2|• Over You — «Нежное милосердие» — музыка и слова: Остин Робертс и Бобби Харт
|-
|colspan=2|• The Way He Makes Me Feel — «Йентл» — музыка: Мишель Легран, слова: Алан Бергман и Мэрилин Бергман
|-
| rowspan=5|<center>Лучший иностранный фильм
|colspan=2 style="background:#EEDD82"| • Фанни и Александр / Fanny och Alexander''' (Швеция)
|-
|colspan=2| • Кармен / Carmen (Испания)
|-
|colspan=2| • Костюмер / The Dresser (Великобритания)
|-
|colspan=2| • Воспитание Риты / Educating Rita (Великобритания)
|-
|colspan=2| • Серый Лис / The Grey Fox (Канада)
|}

 Телевизионные награды 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="280px"|Категории
! colspan=2|Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=5|<center>Лучший телевизионный сериал (драма)
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Династия / Dynasty
|-
|colspan=2|• Кегни и Лейси / Cagney & Lacey
|-
|colspan=2|• Даллас / Dallas
|-
|colspan=2|• Супруги Харт / Hart to Hart
|-
|colspan=2|• Блюз Хилл стрит / Hill Street Blues
|-
| rowspan=5|<center>Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл)
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Слава / Fame
|-
|colspan=2|• Буффало Билл / Buffalo Bill
|-
|colspan=2|• Весёлая компания / Cheers
|-
|colspan=2|• Ньюхарт / Newhart
|-
|colspan=2|• Такси / Taxi
|-
| rowspan=5|<center>Лучший мини-сериал или телефильм
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Поющие в терновнике / The Thorn Birds
|-
|colspan=2|• Стальное сердце / Heart of Steel
|-
|colspan=2|• Кеннеди / Kennedy
|-
|colspan=2|• Кто полюбит моих детей? / Who Will Love My Children?
|-
|colspan=2|• Ветры войны / The Winds of War
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр в драматическом телесериале
| rowspan=5 align="center" width="95px"|
|style="background:#EEDD82"|• Джон Форсайт — «Династия»''' (за роль Блейка Кэррингтона)
|-
|• Джеймс Бролин — «Отель» (за роль Питера МакДермотта)
|-
|• Том Селлек — «Частный детектив Магнум» (за роль детектива Томаса Магнума)
|-
|• Дэниел Дж. Траванти — «Блюз Хилл стрит» (за роль капитана Фрэнка Фурилло)
|-
|• Роберт Вагнер — «Супруги Харт» (за роль Джонатана Харта)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса в драматическом телесериале
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джейн Уайман — «Фэлкон Крест» (за роль Анжелы Чаннинг)
|-
|• Джоан Коллинз — «Династия» (за роль Алексис Кэррингтон Колби)
|-
|• Тайн Дейли — «Кегни и Лейси» (за роль детектива Мэри Бет Лейси)
|-
|• Линда Эванс — «Династия» (за роль Кристл Кэррингтон)
|-
|• Стефани Пауэрс — «Супруги Харт» (за роль Дженнифер Харт)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр в телесериале (комедия или мюзикл)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джон Риттер — «Трое — это компания» (за роль Джека Триппера)
|-
|• Дэбни Коулмен — «Буффало Билл» (за роль «Буффало» Билла Биттингера)
|-
|• Тед Дэнсон — «Весёлая компания» (за роль Сэма Мэлоуна)
|-
|• Роберт Гийом — «Бенсон» (англ.) (за роль Бенсона Дюбуа)
|-
|• Боб Ньюхарт — «Ньюхарт» (за роль Дика Лоудона)
|-
|rowspan=5|<center>Лучшая актриса в телесериале (комедия или мюзикл)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джоанна Кэссиди — «Буффало Билл»' (за роль Джо Джо Уайт)
|-
|• Дебби Аллен — «Слава» (за Лидии Грант)
|-
|• Мэдлин Кан — «О, Мэдлин» (англ.) (за роль Мэдлин Уэйн)
|-
|• Шелли Лонг — «Весёлая компания» (за роль Дайан Чемберс)
|-
|• Изабель Санфорд — «Джефферсоны» (за роль Луизы Джефферсон)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр в мини-сериале или телефильме
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Ричард Чемберлен — «Поющие в терновнике» (за роль Ральфа де Брикассара)
|-
|• Роберт Блейк — «Кровная вражда» (англ.) (за роль Джеймса Р. «Джимми» Хоффы)
|-
|• Луис Госсетт мл. — «Садат» (англ.) (за роль Анвара ас-Садата)
|-
|• Мартин Шин — «Кеннеди» (за роль Джона Ф. Кеннеди)
|-
|• Питер Штраусс — «Стальное сердце» (за роль Эмори)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Энн-Маргрет — «Кто полюбит моих детей?»''' (за роль Люсиль Фрей)
|-
|• Сьюзан Блэйкли — «Наступит ли когда-нибудь утро?» (за роль Фрэнсис Фармер)
|-
|• Блэр Браун — «Кеннеди» (за роль Жаклин Кеннеди)
|-
|• Джина Роулендс — «Ребёнок четверга» (англ.) (за роль Виктории Олден)
|-
|• Рэйчел Уорд — «Поющие в терновнике» (за роль Мэгги Клири)
|-
| rowspan=6|<center>Лучший актёр второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме
| rowspan=6 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Ричард Кили — «Поющие в терновнике» (за роль Пэдди Клири)
|-
|• Брайан Браун — «Поющие в терновнике» (за роль Люка О’Нилла)
|-
|• Джон Хаусман — «Ветры войны» (за роль Аарона Ястроу)
|-
|• Перри Кинг — «Горячее сердце» (за роль Янка)
|-
|• Роб Лоу — «Ребёнок четверга» (за роль Сэма Олдена)
|-
|• Ян-Майкл Винсент — «Ветры войны» (за роль Байрона Генри)
|-
| rowspan=6|<center>Лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме
| rowspan=6 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Барбара Стэнвик — «Поющие в терновнике»' (за роль Мэри Карсон)
|-
|• Полли Холлидей — «Любовный подарок: Рождественская история» (за роль тётушки Минервы)
|-
|• Анджела Лэнсбери — «Любовный подарок: Рождественская история»" (за роль Аманды Фенвик)
|-
|• Пайпер Лори — «Поющие в терновнике» (за роль Анны Мюллер)
|-
|• Джин Симмонс — «Поющие в терновнике» (за роль Фионы «Фи» Клири)
|-
|• Виктория Теннант — «Ветры войны» (за роль Памелы Тадсбери)
|-
|}

 Специальные награды 

 См. также 
 «Оскар» 1984 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 BAFTA 1984 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сезар» 1984 (премия Французской академии искусств и технологий кинематографа)
 «Сатурн» 1984 (премия Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)
 «Золотая малина» 1984 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов на официальном сайте премии «Золотой глобус» (архив.)
 Премия Сесиля Б. Де Милля 
 Мисс «Золотой глобус» 
 Лауреаты и номинанты премии «Золотой глобус» на сайте IMDb 

Церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус»
Кинопремии 1984 года